Jarno Koskiranta (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Son frère Tero Koskiranta est également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Espoon Kiekkoseura, il passe professionnel avec le HC Salamat Kirkkonummi dans la Mestis en 2007. Il découvre la SM-liiga en 2009 avec le SaiPa. En 2013, il part à l'étranger en signant chez le Sibir Novossibirsk dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| HC Salamat Kirkkonummi || Mestis || 43|| 11|| 15|| 26|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Jokipojat Joensuu || Mestis || 45|| 12|| 17|| 29|| 24|| 11|| 4|| 7|| 11|| 6
|-
| 2009-2010|| SaiPa || SM-liiga || 58|| 15|| 16|| 31|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| SaiPa || SM-liiga|| 60|| 8|| 24|| 32|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| SaiPa || SM-liiga|| 60|| 17|| 22|| 39|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Tappara || SM-liiga || 58|| 22|| 18|| 40|| 24|| 14|| 9|| 1|| 10|| 4
|-
| 2013-2014|| Sibir Novossibirsk || KHL || 54|| 7|| 6|| 13|| 20|| 10|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2014-2015|| Sibir Novossibirsk || KHL || 58|| 13|| 32|| 45|| 18|| 16|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 54 || 15 || 13 || 28 || 26 || 15 || 4 || 1 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 57|| 12|| 6|| 18|| 22|| 18|| 6|| 4|| 10|| 12
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 41|| 7|| 7|| 14|| 6|| 15|| 4|| 0|| 4|| 14
|-
| 2018-2019 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 47|| 8|| 4|| 12|| 6|| 18|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2019-2020 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 42|| 9|| 10|| 19|| 12|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021|| SaiPa || Liiga|| 53|| 7|| 15|| 22|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| SaiPa || Liiga ||  ||

Au niveau international 

| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| -2||align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en décembre 1986
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Tappara
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion de la Coupe Gagarine